Меса Редонда има више значења:

 Меса Редонда (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Редонда (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса Редонда (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса Редонда (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Меса Редонда (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Меса Редонда (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Меса Редонда (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Меса Редонда (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику